Pietro Andrea Mattioli (1501–1578), Italiaans plantkundige en arts
 Silvio Mattioli (1929–2011), Zwitsers schilder en beeldhouwer